Спитс () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Спитс, Нико (род. 1943) — нидерландский хоккеист на траве.
 Спитс, Франс (род. 1946) — нидерландский хоккеист на траве.